Niemcy:
 Magdeburg-Sudenburg – dzielnica Magdeburga
 Magdeburg-Sudenburg – stacja kolejowa w Magdeburgu